Станция расположена на участке, где линия Истерн-Паркуэй и линия Брайтон проходят параллельно. На самой станции находятся две боковых платформы, обслуживающие два локальных пути линии Истерн-Паркуэй. Ближе к оси станции расположены стены, между ними два экспресс-пути той же линии (), а между ними, на более низкой отметке, — два пути линии Брайтон. Все пути, проходящие между стенами, поднимаются к востоку таким образом, что экспресс-пути линии Истерн-Паркуэй оказываются на уровне платформ на западном конце станции, а пути линии Брайтон — на восточном. Платформы оформлены мозаикой.

Станция имеет единственный выход, расположенный в центре платформ. Турникетный павильон представлен только полноростовыми турникетами и располагается прямо на уровне платформ. Оттуда в город ведут лестницы. Платформа в сторону Манхэттена имеет выход к северным углам перекрестка Берген-стрит и Флатбуш-авеню, а в сторону Франклин-авеню — к южным. Никакого соединения между платформами не имеется.

Примечания

Ссылки 
 Brooklyn IRT: Bergen Street
 Station Reporter — 2 Train
 Station Reporter — 3 Train
 The Subway Nut — Bergen Street Pictures 
 Bergen Street entrance from Google Maps Street View